Vrouw
 Portret van een vrouw (Catharina van Hemessen) - schilderij van Catharina van Hemessen
 Portret van een vrouw (Jan van Ravesteyn) - schilderij van Jan van Ravesteyn
 Portret van een vrouw (Rembrandt) - schilderij van Rembrandt
 Portret van een vrouw (Jan Toorop) - potloodtekening van Jan Toorop
 Portret van een vrouw (James Ensor) - tekening van James Ensor

 Portret van vrouw met witte kraag - schilderij van Theo van Doesburg 
 Portret van een vrouw en profil - tekening van Theo van Doesburg 
 Portret van een vrouw met schoothondje - schilderij van Rembrandt
 Portret van een eenendertigjarige vrouw - schilderij toegeschreven aan Catharina van Hemessen
 Portret van een onbekende vrouw - schilderij van Ivan Kramskoj
 Portret van een onbekende vrouw (Judith Leyster) - schilderij van Judith Leyster

Dame
 Portret van een dame (Leonardo da Vinci) - schilderij van Leonardo da Vinci, bijgenaamd La Belle Ferronnière
 Portret van een dame (Rogier van der Weyden) - schilderij van Rogier van der Weyden

Zie ook
 Portret van een jonge vrouw (doorverwijspagina)